Бертран IV ди Геклен је био син Бертрана III ди Геклена и Матилде де Дол.

Око 1260. године је са својим братом Пјером поделио неке поседе у Клоз де Пулеу тако да су њему припали градови: Ен, Куатре-Вуа и Воурузи у Клоз де Пулеу.

Око 1270. Бертран се оженио кћерком Робера I де Брона де Орфеза, Жаном де Брон, која је тада имала око двадесет година и која му је донела као мираз Мот Брон. Жана је умрла 1293. године, већ септембра 1293. године Жанина сестра Матилда, која се у међувремену удала за Пјера натерала је Бертрана да њеном супругу да Брон.

Деца Бертрана и Жане су била:
 Вилијам I ди Геклен (око 1272–1340), господар Ена и Мот Брона
 Иго ди Геклен
 Мари ди Геклен

Породично стабло

Спољашње везе 

Французи